Грб Палилуле може да се односи на: 
 Грб општине Палилула (Београд)
 Грб општине Палилула (Ниш)